Taha steht für:
 Tā-Hā, die 20. Sure des Korans
 Taha (Name), männlicher Vorname und Familienname; Namensträger siehe dort
 Taha (Sultan) († 1904), einen Herrscher des Sultanats Jambi
 Taḫa (Berggott), hethitischer Berggott
 Taha (Jianhua), die Großgemeinde Taha (塔哈镇) im Stadtbezirk Jianhua der Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Taha (Dorf), das Dorf Taha der Daur (塔哈达斡尔族村) in vorgenannter Großgemeinde und Sitz der dortigen Gemeinderegierung

Siehe auch:
 La Taha
 Thaha